Gibraltars Premier Division 2013-14 (også kendt som Argus Insurance Premier Division grundet en sponsor) er den 115. national amatør fodboldturnering i Gibraltar siden dens grundlæggelse - det højeste fodboldniveau i Gibraltar. Ligaen blev til denne sæson udvidet til otte klubber, da det var en krav for at komme med i UEFA-turneringer. Sæsonen begyndte den 7. oktober 2013 med Glacis United der slog Lions Gibraltar 3-2. Lincoln var de forsvarende mestre, efter deres 11. titel i træk i 2012-13.

Stilling

Resultater 
Holdene spiller mod hinanden to gange mellem den 7. oktober 2014 og 5. maj 2014.

Topscorer

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Premier Division 2013-14